Characeae е единственото семейство в отдел Charophyta. То включва зелени водорасли, най-близки до ембриофитите. Типично за Characeae е, че не включва камшичести едноклетъчни.

Класификация

Външни препратки 
 

Харови водорасли